Соревнования по горнолыжному спорту впервые проходили на IV зимних Олимпийских играх в горнолыжном комплексе «Гудиберг» неподалеку от Гармиш-Партенкирхена. Было разыграно 2 комплекта наград (1 у мужчин и 1 у женщин). Соревнования проходили с 7 по 9 февраля 1936 года следующим образом: 7 февраля, у мужчин и женщин — скоростной спуск; 8 февраля, у женщин — слалом и 9 февраля, у мужчин — слалом.

Медали

Участвующие страны 
8 государств представляли мужчины и женщины. Австрию, Эстонию, Нидерланды, Испанию и Швейцарию представляли только женщины.

Всего участвовало 103 горнолыжника (66 мужчин и 37 женщин) из 26 государств(мужчины из 21 страны и женщины из 13 стран):

Медальный зачет

Факты 
Серебряный и бронзовый призёр в мужской комбинации стали впоследствии 100-летними долгожителями, первыми среди всех призёров зимних Олимпийских игр. Чемпион же прожил 87 лет.

См. также 
 Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1936 — прошёл 21 и 22 февраля 1936 года в Австрии.

Ссылки 
 International Olympic Committee results database
 FIS-Ski.com — results — 1936 Olympics

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1936
1936 год в горнолыжном спорте
Горнолыжный спорт в Германии